Бабійчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабійчук Андрій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабійчук Василь Савелійович (1915 — ?) — 1-й секретар Жидачівського, Турківського, Сокальського та Радехівського райкомів КПУ Львівської області. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Бабійчук Георгій:
 Бабійчук Георгій Євдокимович ( 1942-2018) — український живописець і графік, заслужений діяч мистецтв України (2007).
 Бабійчук Георгій Опанасович ( 1938) — український кріобіолог, доктор біологічних наук (1987), професор (1990).
 Бабійчук Дмитро Михайлович ( 1984) — український самбіст, Заслужений майстер спорту України.
 Бабійчук Іван Антонович (1944–2015) — український майстер художньої деревообробки.
 Бабійчук Любов Олександрівна (* 1956) — український кріобіолог, доктор біологічних наук (2002).
 Бабійчук Максим Миколайович ( 1994) — український футболіст, воротар запорізького футбольного клубу «Металург».
 Бабійчук Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабійчук Олександр Олександрович (* 1973) — український футболіст, нападник. У Вищій лізі України грав за вінницьку «Ниву».
 Бабійчук Ростислав Володимирович (1911—2013) — Міністр культури УРСР у 1956—1971 роках.
 Бабійчук Світлана Іванівна ( 1968) — український майстер розпису на дереві.
 Бабійчук Сергій Олександрович (* 1973) — український футболіст, нападник. Виступав у Вищій лізі України у складі «Ниви» (Вінниця) та «Торпедо» (Запоріжжя).
 Бабійчук Тамара Василівна (* 1955) — кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України.